
Улица Ру́мбулас () — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от перекрёстка с улицей Франча Трасуна, проходит в восточном направлении и заканчивается перекрёстком с улицей Дарзциема, продолжаясь далее как улица Карсавас.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеется асфальтовое покрытие. Движение двусторонее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Улица Румбулас впервые упомянута в 1932 году под своим нынешним названием, которое никогда не изменялось. Оно происходит от топонима Румбула (ныне микрорайон в юго-восточной части города Риги).

Первоначальная малоэтажная застройка частично заменена в 1970-е годы пятиэтажными зданиями.

Прилегающие улицы 
Улица Румбулас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Дарзциемса